Stary cmentarz żydowski w Markuszowie
 Nowy cmentarz żydowski w Markuszowie